Абу Исха́к Ибра́хи́м ибн Джафа́р аль-Муттаки́ Лилла́х (;  — 968) — халиф из династии Аббасидов, правивший с 940 по 945 год.

Биография 
Ибрахим ибн Джафар родился в 908 году. Его мать — Халлуб, была невольницей славянского происхождения. После смерти своего брата Ар-Ради Ибрахим ибн Джафар занял пост халифа. Он вёл скромный образ жизни и имел всего одну невольницу. В государственных делах он целиком зависел от командования армии и не мог на них существенно влиять.

В период его правления византийцы дошли до Нисибина. В Васите произошло восстание Абуль-Хусейна Мухаммада ибн Али аль-Мериди, который сумел разбить войска Мухаммада ар-Рази. Мухаммад ар-Рази вместе с халифом бежали к Мосулу и по пути встретили Саид Али ибн Абдуллу и его брат Насра аль-Хасана. Спустя некоторое время халиф назначил командующим войсками (эмир аль-умар) Насра аль-Хасана. В 943 г. Тузун изгнал из Багдада Хамданидов и стал очередным эмир аль-умаром. Халифу пришлось искать помощи у Насра аль-Хасана, тот двинулся на Багдад с большой армией и вынудил Ибн Ширзада отвести свои войска. Халиф уехал со своей семьей в Тикрит, а после нескольких побед ибн Ширзада бежал в Нисибин.

Вскоре Тузун пригласил аль-Муттаки обратно в Багдад. Прибыв к синдийскому замку, халиф был встречен Тузуном, поцеловал землю у его ног, но в то же время тайно дал знать своим, чтобы они окружили ал-Муттаки. Тузун приказал ослепить Ибрахима ибн Джафара и бросить в темницу, где он пробыл 25 лет и скончался. Новым халифом был назначен сын Али аль-Муктафи, аль-Мустакфи.

Примечания

Ссылки 
 Али-заде А. А. Аль-Муттаки Лиллах Ибрахим ибн Джафар аль-Муктадир (329/940-333/945) // Хроника мусульманских государств. М., УММА,. 2004. — 445 с., илл. ISBN 5-94824-111-4
 

Насильно ослеплённые
Аббасидские халифы X века